Кутмас — река в России, протекает по Аскинскому и Татышлинскому районам Башкортостана и Чернушинскому району Пермского края. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 354 км².

Начинается в урочище Иманкуль у деревни Базанчатово Аскинского района, течёт в общем юго-западном направлении через осиново-берёзовый и елово-липовый лес, а также деревни Новые Казанчи, Башкортостан и Урманкуль. Устье реки находится в 246 км по левому берегу реки Быстрый Танып на высоте 101,5 метра над уровнем моря у Старых Казанчей. Ширина реки около устья Чиулы — 5 метров, глубина — 0,6 метра; ниже устья Туприлы эти параметры равны 9 и 1 метру соответственно.

Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 1,2 км: Мута (лв)
 Ямязы (Армиязбаш) (пр)
 Сабан (лв)
 Тупралы (лв)
 12 км: Тульгуз (лв)
 Малый Есаул (пр)
 Большой Есаул (пр)
 Чиула (пр)
 Улуелга (пр)
 Курзинка (пр)
 Базана (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201612111100025803.

Примечания 

Притоки Быстрого Таныпа
Реки Аскинского района
Реки Чернушинского района
Реки Татышлинского района